Montornès del Vallès kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Montornès del Vallès (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Montornès del Vallès (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar